

Geografia 
 Melogno – frazione italiana
 Colle del Melogno – valico delle Alpi Liguri

Persone 
 Ángel Melogno – calciatore uruguaiano
 Pablo Melogno – scrittore uruguaiano
 Ruben Melogno – cantante uruguaiano
 Tabaré Melogno – storico uruguaiano
 Wellington Melogno – scrittore e giornalista uruguaiano